Čang Nan () je čínské jméno více osob:

 Čang Nan (badmintonista) (* 1990) – čínský badmintonista
 Čang Nan (gymnastka) (* 1986) – čínská sportovní gymnastka